Gaal György
Gaal György (1783–1855) író, népmesegyűjtő, könyvtáros
Gaal György (1948) romániai magyar irodalomtörténész, helytörténész

Gaál György

Gaál György (1814–1896) református lelkész
Gaál György (1925–1983) esztéta

hasonló néven
Gál György (1912–1963) újságíró, szerkesztő, politikus
Gál György Sándor (1907–1980) író, zenetörténész